Die Holland Ladies Tour ist ein Etappenrennen im Frauenradrennsport, das seit 1998 jährlich im September in den Niederlanden ausgerichtet wird. Das Rennen gehörte zunächst zur UCI-Kategorie 2.1 und wurde 2017 in den Kalender der UCI Women’s WorldTour aufgenommen. Die Rundfahrt geht in der Regel über sieben Etappen. Seit 2011 wird bei der offiziellen Bezeichnung des Rennens der Begriff Holland durch den Namen des jeweiligen Hauptsponsors ersetzt.

Palmarès

Weblinks 
 Offizielle Website (niederl.)
 
 

Etappenrennen
Straßenradrennen in den Niederlanden
Frauenradrennen